Peñablanca bezeichnet:
 Peñablanca (Cagayan), eine Stadt auf den Philippinen
 Peñablanca (Chile), eine Stadt in Chile